Sadoveanu:
 Mihail Sadoveanu (1880, Pașcani  1961, București), un scriitor, povestitor, nuvelist, romancier
 Profira Sadoveanu  (1906, Fălticeni  2003, București), o prozatoare și poetă română, fiica lui Mihail
 Ion Marin Sadoveanu, pseudonimul literar al lui Iancu-Leonte Marinescu (1893, București  1964)
 Marietta Sadoveanu (Sadova) (1897, Nagyszeben (Sibiu)  1981, București)

Vezi și 
 Sadova (dezambiguizare)

Nume de familie românești